Hemmerich steht für:

 einen Ortsteil von Bornheim im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis, siehe Hemmerich
 die Burgruine Hemmerich bei Gut Neu-Hemmerich siehe Bachem
 einen Berg im Höhenzug Zollbuche im Gladenbacher Bergland siehe Hemmerich (Gladenbacher Bergland)
 eine historische Bezeichnung des Himmerichs, eines Bergs auf dem Rheinwesterwälder Vulkanrücken

Hemmerich ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Hemmerich (1795–1885), deutscher Weinhändler und Politiker
 Conrad Hemmerich, 1822 verurteilter Gewaltverbrecher aus Obervorschütz
 Gerlach Hemmerich (1879–1969), deutscher Generalleutnant
 Karl-Georg Hemmerich (1892–1979), deutscher Maler, Schriftsteller und Komponist
 Luke Hemmerich (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Marc Hemmerich (* 1984), deutscher Eishockeyspieler
 Stefan Hemmerich (1918–1943), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Burg Hemmerich
 Hemrich